A mitad del año 2022 Editorial Salvat lanza una nueva colección de libros en tapa dura dedicados al universos DC. Esta serie es otra de las colecciones que siguieron tras la publicaciones como la Colección Novelas Gráficas DC Comics (2016-2020), Batman, la leyenda (2019-2022) y DC Héroes y Villanos (2021-actual).

El primer número, Los Vigilantes: Parte 1, fue puesto a la venta en España en agosto de 2022 al precio promocional de 2,99 €. El segundo tomo tuvo un valor de 7,99 €. A partir del tercer tomo estos pasaron a tener el precio definitivo de 13,99 €.

Listado de libros 
El siguiente es el listado de libros a publicarse. La fecha corresponde a la de su salida en España.

Regalos para suscriptores 
Salvat anunció un conjunto de regalos para suscriptores por correo que serían entregados a medida que fuera avanzando los envíos:

Envío 6º: El llavero de Rorschach
Envío 12º: La taza sorpresa de Batman
Envío 20º: La lamina de Harley Quinn
Envíos 26º y 35º: Los dos sujetalibros

Especiales para suscripciones 
Pagando 1,50 € extra por envío a partir de la 10.ª entrega hasta la 39, los suscriptores tienen la posibilidad de conseguir 4 tomos extras de Crisis Final.

Referencias

Enlaces externos 
 

Historieta de Estados Unidos
Héroes de Marvel Comics